Hughley est un terme pouvant désigner:

Patronyme
D. L. Hughley (né en 1963), acteur américain
George Hughley (1939-1999), américain joueur de football américain

Toponyme
Hughley, village du Shropshire

Homonymie de patronyme